Jméno Blažejovice má více sídel:
 Blažejovice, obec v okrese Benešov
 Blažejovice (Zbytiny), část obce Zbytiny v okrese Prachatice
 Blažejovice (Rozsochy), část obce Rozsochy v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy